UTF-8-4 hace referencia a:

En informática 
 Unicode Transformation Format
 UTF-1
 UTF-7
 UTF-8
 UTF-16
 UTF-32

En matemáticas 
 Último Teorema de Fermat, que establece que la expresión xn+yn=zn no tiene solución si x, y, z, n son números naturales y n es al menos 3.

Siglas